Анато́лий Сиро́ткин:
 Сироткин, Анатолий Николаевич (1934—1999) — советский и российский биолог.
 Сироткин, Анатолий Петрович (1913—1976) — Герой Советского Союза.